Поморанскословински се може односити на:

 Поморанскословински језик (Словиначки језик), изумрли западнословенски језик
 Поморански Словинци (Словинци (народ)), западнословенски народ

Види још 
 Словински (вишезначна одредница)